Великий Лес — топоним

Белоруссия 
 Великий Лес — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Великий Лес — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Великий Лес — деревня в Столинском районе Брестской области.
 Великий Лес — деревня в Брагинском районе Гомельской области.
 Великий Лес — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Великий Лес — деревня в Крупском районе Минской области.
 Великий Лес — деревня в Солигорском районе Минской области.
 Великий Лес — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Украина 
 Великий Лес — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Великий Лес — село в Лугинском районе Житомирской области.
 Великий Лес — село в Бородянском районе Киевской области.
 Великий Лес — село в Липоводолинском районе Сумской области.
 Великий Лес — село в Шосткинском районе Сумской области.
 Великий Лес — село в Коропском районе Черниговской области.